Jméno a příjmení Jiří Němeček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jiří Němeček (1923–1996), český herec
 Jiří Němeček starší (1924–1991), český tanečník, choreograf a šéf baletu Národního divadla
 Jiří Němeček mladší (* 1949), český tanečník a choreograf, syn Jiřího Němečka st.
 Jiří Němeček (fotbalový brankář, 1948), český fotbalový brankář
 Jiří Němeček (fotbalový brankář, 1979), český fotbalový brankář
 Jiří Němeček (houslista) (* 1976), český houslista